Багхерпара:
 Багхерпара — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Багхерпара — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Джессор.